Hanny steht für
 Hanny (Vorname), Vorname
 Hanny (Mengkofen), Gemeindeteil von Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern